Blang Buket (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Blang Buket (Peudawa), een plaats in Indonesië